Il singolare dell'Hall of Fame Tennis Championships 2012 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2012.

John Isner era il detentore del titolo ed è riuscito a difenderlo sconfiggendo in finale Lleyton Hewitt per 7-61, 6-4.

Teste di serie

 John Isner (campione)
 Kei Nishikori (quarti di finale)
 Milos Raonic (secondo turno)
 Denis Istomin (primo turno)

  Alex Bogomolov, Jr. (primo turno)
  Ryan Harrison (semifinale)
  Donald Young (primo turno)
  Gilles Müller (primo turno)

Qualificati 

  Benjamin Becker (quarti di finale)
  Tim Smyczek (secondo turno)

  Izak van der Merwe (quarti di finale)
  Serhij Bubka (primo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

Hall of Fame Tennis Championships 2012
ATP World Tour 2012